metaljka (pomagalo) (atl-atl, pomagalo za izbacivanje koplja)

BiH:
 Metaljka (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Metaljka (Milići, BiH), naselje u općini Milići
 Metaljka (Pale, BiH), naselje u općini Pale

Crna Gora:
 Metaljka (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja